Татьяна Тихомирова:
 Тихомирова, Татьяна Николаевна (род. 1974) — российский учёный-психолог, член-корреспондент РАО (2017).
 Тихомирова, Татьяна Сергеевна (род. 1931) — российский лингвист.